Fridl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Fridl (1930–2000), oberösterreichischer Politiker
 Marcus Fridl (1675–1754), deutscher Prediger und Erbauungsschriftsteller

Siehe auch
 Fridolin Achten